Титулярная церковь Сан-Патрицио () — титулярная церковь была создана Папой Павлом VI 5 февраля 1965 года апостольской конституцией Mirifica Ecclesiae. Титул принадлежит церкви Сан-Патрицио, расположенной в районе Рима Людовизи, на виа Бонкомпаньи.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Сан-Патрицио 
 Уильям Джон Конвэй — (25 февраля 1965 — 17 апреля 1977, до смерти);
 вакансия (1977—1979);
 Томас Фии — (30 июня 1979 — 8 мая 1990, до смерти);
 Кахал Брендан Дейли — (28 июня 1991 — 31 декабря 2009, до смерти);
 вакансия (2009—2012);
 Томас Кристофер Коллинз — (18 февраля 2012 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Патрицио на Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Сан-Патрицио на www.gcatholic.org;
 Апостольская конституция Mirifica Ecclesiae, AAS vol. LVII (1965), n. 7, pp. 482-483.

Примечания 

Патрик